Stor-Mårdsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stor-Mårdsjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (43,7 ha)
Stor-Mårdsjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (76,2 ha)

Se även
Mårdsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn